Een singulariteit is in het algemeen een ongewoonheid, iets waar de normale regels of wetten niet meer geldig zijn of niet meer toegepast kunnen worden. Het woord komt van het Franse woord singularité, dat op zijn beurt afstamt van het Latijnse woord singularitas, een zelfstandig naamwoord afgeleid van het bijvoeglijk naamwoord singularis "alleenstaand", "afgezonderd".

Er zijn meerdere specifieke betekenissen:
 singulariteit (wiskunde): een waarde waarbij een functie niet is gedefinieerd, bijvoorbeeld bij een asymptoot
 singulariteit (natuurkunde): een punt in de ruimtetijd waarin de natuurwetten hun geldigheid verliezen
 singulariteit (regeltechniek): de toestand waarin een robot kan komen, indien twee of meer onafhankelijke bewegingen het resultaat hebben dat de resultante van die bewegingen voor het doel dezelfde invloed hebben
 singulariteit (meteorologie): op vrij vaste tijden terugkerende weersituaties of omslag van het weer, zoals de ijsheiligen
 technologische singulariteit: punt in de toekomst waarin de technologische vooruitgang oneindig wordt.

zie ook:
 singularity